Horvátország
Novi Lazi falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Novi Lazi falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban